Spektroskopia EPR
 Paradoks EPR
 Europejski Reaktor Ciśnieniowy (ang. European Pressurized Reactor) – nowoczesny rodzaj reaktora jądrowego
 EPR (ang. Engine Pressure Ratio) – skrót używany w lotnictwie do określenia stosunku ciśnień silnika